Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2000. De individuele tijdrit voor vrouwen op de weg vond plaats op zaterdag 30 september 2000 in Sydney, en begon om 09:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours telde 31,2 kilometers en liep grotendeels door Centennial Parklands. In totaal stonden 23 rensters aan de start, die allen de eindstreep haalden. 

De wedstrijd werd gewonnen door Leontien van Moorsel (gemiddelde snelheid 44,57 km/h), vóór Mari Holden en haar aartsrivale Jeannie Longo-Ciprelli. Met haar zege bracht de Nederlandse haar medailletotaal in Sydney op vier: drie gouden en één zilveren. Van Moorsel werd dankzij haar winst in de tijdrit niet alleen de meest succesvolle wielrenner op één Olympische Spelen, ze werd ook de meest succesvolle Nederlandse atlete in Sydney; zij passeerde zwemster Inge de Bruijn, goed voor drie gouden medailles.

Tussentijden

Uitslag

Zie ook
UCI Road Women World Cup 2000

Tijdrit vrouwen
2000 tijdrit vrouwen